Antartide
 Horseshoe Mountain – montagna della Terra di Oates

Stati Uniti d'America
 Horseshoe Mountain – montagna del Colorado
 Horseshoe Mountain – montagna dello stato di New York